Heart Full of Soul – singolo degli Yardbirds del 1965
 Heart Full of Soul – album di Antony Costa del 2006